Popis istočnonjemačkih vaterpolskih prvenstava.

Održavala su se od 1949. do 1990. godine. Od tada njemački klubovi igraju u jedinstvenoj ligi.

(popis nepotpun) 

Devet je klubova osvojilo naslov prvaka.

Kronologija 
Odigrana su 42 prvenstva DR Njemačke.

Vidi još 

Njemačka vaterpolska prvenstva
Njemačka vaterpolska prvenstva za žene
Prvenstva SR Njemačke u vaterpolu
Prvenstva SR Njemačke u vaterpolu za žene
Prvenstva DR Njemačke u vaterpolu za žene
Kup DR Njemačke u vaterpolu
Kup DR Njemačke u vaterpolu za žene

Prvoligaška vaterpolska natjecanja
Njemačka vaterpolska natjecanja
Šport u DR Njemačkoj
Njemačka prvoligaška natjecanja